Праслово — название населённых пунктов.

Россия 
 Праслово — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 В Московской области:
 Праслово — деревня в Клинском районе.
 Праслово — деревня в Можайском районе.
 Праслово — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Праслово — деревня в Зубцовском районе Тверской области.

См. также